Jeanty ist der Familienname folgender Personen:

 Occide Jeanty (1860–1936), haitianischer Komponist
 Osvaldo Jeanty (* 1983), kanadischer Basketballspieler
 Rashad Jeanty (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler